Trois guerres portent le nom de guerre de Dix Ans :
 Une première se déroule en Grèce antique, de 356 à 346 av. J.-C. : voir guerre de Dix Ans (Grèce) ;
 Une seconde se déroule en Franche-Comté, de 1634 à 1644 : voir guerre de Dix Ans (Franche-Comté).
 Une troisième se déroule à Cuba, de 1868 à 1878 : voir guerre de Dix Ans (Cuba).